Oleario – relativo all'olio
 Bartolomeo Oleario – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Lorenzo Oleario De Bellagente – calciatore italiano